Johnny Boychuk (né le  à Edmonton au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Mykhaïlo Boïtchouk (né le  à  en Ukraine et mort le  à Kiev) est un peintre ukrainien.
 Tymofiy Boïtchouk (né le  à Romanivka en Ukraine et mort le  à Kiev) est un peintre ukrainien.
 Zach Boychuk (né le  à Airdrie au Canada) est un joueur de hockey sur glace canadien.